El término transcripción puede referirse, en esta enciclopedia:

En lingüística
 a la transcripción, la representación de una lengua hablada en caracteres escritos; también, la representación gráfica de la pronunciación de una palabra de otro idioma;
 a la transcripción fonética, un tipo de transcripción específico donde se usa un sistema detallado para anotar detalles fonéticos de los sonidos, mientras que las transcripciones no fonéticas solo retratan los contrastes fonológicos
 a la transliteración, a una representación fidedigna de una grafía que originalmente se escribe en un alfabeto con los signos de otro alfabeto.

En genética

 a la transcripción, la conversión de ADN en ARN antes de la expresión de la proteína.

En música
 a la transcripción, volver a escribir una canción, bien para aclarar algún aspecto o bien para adaptarla a otro instrumento;escribir una partitura a partir de una grabación de audio. La transcripción musical: se realiza escuchando una melodía, sea del tipo que sea, y se traspasa la información sonora a un pentagrama.

En programación lógica
 a la transcripción, el proceso a través del cual se convierte un algoritmo en un listado de instrucciones que pueda entender la computadora.